Михаил Лобода:
 Лобода, Михаил Аркадьевич (род. 1990) — российский автогонщик, чемпион России по автокроссу 2007 года.
 Лобода, Михаил Васильевич (род. 1940) — советский политик, бывший народный депутат Украины.